Толстики  — топоним:

Белоруссия 
 Толстики — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Толстики — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

Россия 
 Толстики — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Толстики — деревня в Бельском районе Тверской области.